Vertinnen (metaal)
 Vertinnen (steen)